Порт се може односити на:
 Рачунарски порт (хардвер)
 Порт (рачунарска мрежа)
 Лука
 ПОРТ